Andy Roddick var regerande mästare, men förlorade i semifinal mot Rafael Nadal.

Rafael Nadal vann finalen med 7–6(6), 7–5, mot Novak Đoković.

Seedning 
De åtta högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar 
 Lottning
 Kvallottning

Queen's Club Championships 2008